Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école  
  D4 Carnaval

  D5 Carnaval

  D6 Carnaval

Enredos

Références 

Unidos de Lucas